СССР — многозначная аббревиатура на кириллице, с основным значением:
 Союз Советских Социалистических Республик — государство в Евразии, существовавшее в 1922—1991 годах.

Также может означать:
 «СССР» () — прежнее название американского журнала Russian Life.
 «Союз славянских сил Руси» («СССР») — неформальное общественное движение, созданное в 2010 году в России и признанное в 2019 году экстремистской организацией.

См. также 
  — многозначная аббревиатура латиницей.